Een internetafkorting voor "good game", "goed gedaan" of ''goed gespeeld''
"graag gedaan" of "goed gedaan", zie lijst van internetjargon;
Grijs gietijzer;
G&G, een Zwitsers motorfietsmerk;
Groß-Gerau, een district in Duitsland;
Groß-Gerau, een stad in Duitsland;
Gossip Girl
Gereformeerde Gemeenten, een Nederlands kerkgenootschap.
Gadu-Gadu, een Pools instant messaging-programma;
.gg, het top-level-domein voor Guernsey.